Rionegrensi – abitanti di Rio Negro (Mato Grosso do Sul)
Rionegrensi – abitanti di Rio Negro (Paraná)